ДК може означати:

 ДК () — кулемет під патрон 12,7×108 мм.
 Дихальний коефіцієнт — застосовується для визначення калоричного еквіваленту кисню.
 ДК (дім культури, будинок культури) — клубний заклад просвітництва та мистецько-художніх заходів.
 «Дорожній Контроль» — всеукраїнська правова газета.
 «Домашня кухня» — мережа ресторанів швидкого харчування у Києві.
 Дунайська комісія — міжнародна організація.
«Динамо» Київ - український футбольний клуб.

Акроніми